Дамьен Хоусон (, род.  в Аделаиде, Австралия) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2013 года за команду . Серебряный призёр Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2014 года в командной гонке.

Достижения 

 2010
1-й — Trofeo San Rocco
3-й — Grand Prix General Patton
 2011
1-й  — Чемпионат Австралии на треке в командной гонке
1-й  — Чемпионат Океании U-23 в индивидуальной гонке
4-й — UCI Oceania Tour
4-й — Чемпионат Океании U-23 в групповой гонке
4-й — Чемпионат Австралии U-23 в индивидуальной гонке
 2012
1-й — UCI Oceania Tour
1-й  — Чемпионат Океании U-23 в индивидуальной гонке
2-й — Чемпионат Австралии U-23 в индивидуальной гонке
2-й — Memorial Davide Fardelli
3-й  — Чемпионат мира U-23 в индивидуальной гонке
4-й — Chrono Champenois
7-й — Tour Alsace
 2013
1-й —  — Чемпионат мира U-23 в индивидуальной гонке
1-й  — Чемпионат Океании U-23 в индивидуальной гонке
1-й  — Чемпионат Океании U-23 в групповой гонке
1-й  — Чемпионат Австралии U-23 в индивидуальной гонке
2-й — Чемпионат Австралии U-23 в групповой гонке
2-й — Chrono Champenois
3-й — Thüringen Rundfahrt der U23
 2014
2-й  — Чемпионат мира в командной гонке
3-й — Чемпионат Австралии в индивидуальной гонке
 2015
5-й — Herald Sun Tour
5-й — Чемпионат Австралии в индивидуальной гонке
 2016
3-й — Herald Sun Tour
 2017
1-й  — Herald Sun Tour
1-й на этапе 1

Статистика выступлений на Гранд Турах 
Тур де Франс
Участие:0 

Джиро д'Италия
Участие:1 
2016: 53

Вуэльта Испании
Участие:2
2015: 147
2016: 45

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Австралии